Laz kan syfta på:

LAZ – en ukrainsk busstillverkare
Lazer – en kartvelisk folkgrupp som bor längs Svarta havets kuster i nordöstra Turkiet
Laziska – ett sydkaukasiskt språk

Geografi

Frankrike 

 Laz, Finistère, kommun, departementet Finistère i regionen Bretagne,

Tjeckien 

 Láz, ort, Vysočina,

Tyskland 

 Łaz – det sorbiska namnet på en by i Tyskland, se Laasow 

Robotskapade Tjeckienförgreningar